905 Universitas
Pontificia Universitas Gregoriana
Centro Universitário de Itajubá

Desambiguação